Фрайбергер:
 Фрайбергер, Карл-Хайнц (1941—1992) — восточногерманский хоккеист на траве.
 Фрайбергер, Марк (1928—2005) — американский баскетболист.
 Фрайбергер-Мульде — река в Чехии и Германии.